Mokonyane steht für:

 Mokonyane (Berea), Ort im Distrikt Berea, Lesotho

Mokonyane ist der Familienname folgender Personen:

 Nomvula Mokonyane (* 1963), südafrikanische Politikerin